Haddad lub Hadad – semickie nazwisko oznaczające kowala, noszone przez około pół miliona osób.

Osoby noszące nazwisko Haddad 
 Abdulrahman Al-Haddad (ur. w 1966) – piłkarz z ZEA.
 Amir Haddad (ur. w 1984) – francuski piosenkarz.
 Antoine Haddad (ur. w 1954) – polityk libański z Ruchu Demokratycznej Odnowy.
 Beatriz Haddad Maia (ur. w 1996) – brazylijska tenisistka.
 Diana Haddad (ur. w 1976) – libańska wokalistka.
 Jacques Ghazir Haddad (1875–1954) – libański błogosławiony.
 Nuhad Haddad (Fairuz) (ur. w 1935) – libańska wokalistka.
 Saad Haddad (1936–1984) – dowódca proizraelskiej Armii Południowego Libanu.
 Saad El-Haddad (Baba Saad) (ur. w 1985) – niemiecki raper.
 Sami Haddad (ur. w 1950) – ekonomista i polityk libański.
 Sarit Hadad (ur. w 1978) – izraelska piosenkarka.
 Wadi Haddad (1927–1978) – jeden z przywódców Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny.

Przypisy 

Arabskie nazwiska